Известно несколько фильмов с таким названием:

 В июне 41-го (фильм, 2003) — Россия—США, реж. Михаил Пташук
 В июне 41-го (фильм, 2008) — Белоруссия—Россия, реж. Александр Франскевич-Лайе